Puchar Francji w piłce nożnej mężczyzn 2010/2011 – 94. edycja rozgrywek, mających na celu wyłonienie zdobywcy piłkarskiego Pucharu Francji, zorganizowana przez Francuski Związek Piłki Nożnej (FFF) w sezonie 2010/11. Przystąpiło do niej 7449 drużyn klubowych.

Faza finałowa

Bibliografia 
 Wyniki na rsssf.com

Puchar Francji w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
2010 we Francji
2011 we Francji